Эже́ н Ру́ ффи (; 2 августа 1854, Лютри, кантон Во, Швейцария — 25 октября 1919, Берн, Швейцария) — швейцарский политический деятель, президент Швейцарии.

Биография 
Руффи изучал право в Лозанне, затем продолжил образование в Лейпциге, Гейдельберге и Париже. Он был членом лево-либерального студенческого объединения «Гельвеция» и это сформировало его политические убеждения. В 1877 году он получил диплом лиценциата и устроился стажёром в фирму Луи Рюшонне. Через три года получил патент адвоката.

Политическую карьеру начал в 1882 году, когда он был избран в Национальный совет на место Рюшонне, который перешёл в Федеральный совет. В том же году Руффи стал членом Большого совета кантона Во. В кантональном парламенте он стал одним из лидеров радикально-демократической фракции и в 1885 году был избран в Кантональный совет (правительство), где руководил департаментом образования и религии. Главным событием во время его пребывания в этой должности, стало основание Лозаннского университета на месте академии, где он учился.

В 1893 году, после смерти Луи Рюшонне, он был избран на его место в Федеральном совете.

 1 января — 31 декабря 1887 — президент Кантонального совета Во.
 4 июня 1888 — 3 июня 1889 — президент Национального совета парламента Швейцарии.
 14 декабря 1893 — 31 октября 1899 — член Федерального совета Швейцарии.
 1 января 1894—1895 — начальник департамента юстиции и полиции.
 июль 1895 — 31 декабря 1897 — начальник департамента внутренних дел.
 1 января — 31 декабря 1897 — вице-президент Швейцарии.
 1 января — 31 декабря 1898 — президент Швейцарии, начальник политического департамента.
 1 января — 31 декабря 1899 — начальник военного департамента.

После отставки избран директором Всемирного почтового союза и занимал эту должность до своей смерти.

Ссылки 

 Eugène Ruffy 

Президенты Национального совета Швейцарии
Президенты Швейцарии
Министры внутренних дел Швейцарии
Министры иностранных дел Швейцарии
Министры обороны Швейцарии
Министры юстиции Швейцарии
История почты Швейцарии
Всемирный почтовый союз
Главы кантональных правительств Швейцарии
Почётные доктора Лозаннского университета